Tytschkin (, ) ist der Familienname folgender Personen: